KER steht als Abkürzung innerhalb der Kostenrechnung für:

 Kurzfristige Erfolgsrechnung
 Kosten- und Erlösrechnung, siehe auch Kosten- und Leistungsrechnung

Ker ist der Familienname folgender Personen:
 Guy Innes-Ker, 10. Duke of Roxburghe (1954–2019), britischer Adliger
 James Innes-Ker, 7. Duke of Roxburghe (1839–1892), britischer Adliger
 John Ker (1673–1726), schottischer Spion
 John Bellenden Ker Gawler (1764–1842), britischer Botaniker
 Lucas Arnold Ker (* 1974), argentinischer Tennisspieler
 Mary Innes-Ker, Duchess of Roxburghe († 2014), britische Peeress
 Neil R. Ker (1908–1982), britischer Paläograf
 William Paton Ker (1855–1923), britischer Gelehrter

Ker bezeichnet:
 Ker, in der griechischen Mythologie die Göttin des gewaltsamen Todes
 Ker (Subotica), ein Stadtbezirk von Subotica, Serbien

KER steht für:
 Kreiselternrat

ker steht für:
 Kern (Algebra), mathematisches Konzept

Siehe auch:
 Ker-Frisbie-Doktrin (Ker-Frisbie-Alvarez-Doktrin)
 Lord Ker
 Baron Ker
 Kerr
 Kehr
 Kher
 Care

Abkürzung